Са́львия:

 Salvia — латинское название рода растений Шалфей.
 Salvia divinorum (Шалфей предсказателей) — растение, содержащее психоактивное вещество сальвинорин-А (именно это вещество на жаргоне сегодня также именуется Сальвия).
 Родовое женское имя древнеримского рода Сальвиев, выходцем из которого был император Марк Сальвий Отон.
 Сальвия — сестра Отона. В детстве была помолвлена с Друзом Цезарем.